Ройс Халил О'Нил (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс». Играет на позиции лёгкого форварда.

Профессиональная карьера

Ризен Людвигсбург (2015—2016) 
О'Нил не был выбран на драфте НБА 2015 года. В Летней лиге 2015 года О'Нил играл за «Бостон Селтикс», однако не смог своей игрой заинтересовать ни один клуб НБА. Свой первый профессиональный контракт О'Нил подписал с немецким клубом «Ризен Людвигсбург», с которым занял третья место в группе L на втором групповом этапе Кубка Европы 2015/2016.

Гран-Канария (2016—2017) 
После того, как О'Нил сыграл в Летней лиге НБА 2016 года за «Голдеен Стэйт Уорриорз», он подписал контракт с испанским клубом «Гран-Канария» на сезон 2016/2017. С «Гран-Канарией» О'Нил дошёл до четвертьфинала Кубка Европы, а он сам был признан MVP 6 тура раунда Топ-16.

Юта Джаз (2017—2022) 
25 июня 2017 года О'Нил подписал контракт с литовским клубом «Жальгирис», однако не сыграл ни одного матча за этот клуб.

После успешной игры в Летней лиге НБА 2017 года О'Нил подписал контракт с клубом «Юта Джаз», воспользовавшись пунктом в контракте с «Жальгирисом». О'Нил дебютировал в НБА 21 октября 2017 года, сыграв меньше минуты в матче против «Оклахома-Сити Тандер». 14 февраля 2018 года он установил личный рекорд результативности, набрав 19 очков в матче против «Финикс Санз».

19 января 2020 года «Юта Джаз» объявила о продлении контракта с О'Нилом на 4 года с общей зарплатой в 36 миллионов долларов.

Бруклин Нетс (2022—н.в.) 
30 июня 2022 года О'Нил был обменян в «Бруклин Нетс» на выбор в первом раунде драфта 2023 года. 17 ноября 2022 года О'Нил оформил свой первый трипл-дабл в НБА из 11 очков, 10 подборов и 11 ассистов в выигранном матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Денвер Пионерс» (баскетбол)
Игроки «Бэйлор Беарз» (баскетбол)
Игроки БК «Ризен Людвигсбург»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Солт-Лейк-Сити Старз»
Игроки «Бруклин Нетс»